Adamsville ist der Name mehrerer Orte

in Kanada:
 Adamsville (New Brunswick)
 Adamsville (Ontario)
 Adamsville (Quebec)

in den Vereinigten Staaten:
 Adamsville (Alabama), im Jefferson County
 Adamsville (Arizona), im Pinal County
 Adamsville (Delaware), im Kent County
 Adamsville (Hillsborough County, Florida)
 Adamsville (Sumter County, Florida)
 Adamsville (Fulton County, Georgia)
 Adamsville (McDuffie County, Georgia)
 Adamsville (Kansas), im Sumner County
 Adamsville (Kentucky), im Henry County – nicht mehr existent
 Adamsville (Franklin County, Massachusetts)
 Adamsville (Norfolk County, Massachusetts) – nicht mehr existent
 Adamsville (Michigan), im Cass County
 Adamsville (Mississippi), im Greene County – nicht mehr existent
 Adamsville (Missouri), im Crawford County
 Adamsville (New York), im Washington County
 Adamsville (North Carolina), im Wayne County
 Adamsville (Gallia County, Ohio)
 Adamsville (Muskingum County, Ohio)
 Adamsville (Seneca County, Ohio) – nicht mehr existent
 Adamsville (Crawford County, Pennsylvania)
 Adamsville (York County, Pennsylvania)
 Adamsville (Rhode Island), im Newport County
 Adamsville (McNairy County, Tennessee)
 Adamsville (McNairy County, Tennessee)
 Adamsville (Texas), im Lampasas County
 Adamsville (Utah), im Beaver County
 Adamsville (West Virginia), im Harrison County

 Adamsville (CDP), im Crawford County, Pennsylvania – Census designated place
 Adamsville Crossroads, im Marlboro County, South Carolina
 Adamsville Division (Tennessee), im McNairy County – nicht mehr existent
 Adamsville Division (Texas), im Lampasas County – Census designated place

Parks und Erholungsgebiete:
 Adamsville Park, im Jefferson County, Alabama
 Adamsville Recreation Area im Hardin County, Tennessee

Im NRHP gelistet:
 Adamsville State Historic Landmark, im Stanislaus County, Kalifornien

Sonstiges:
 Adamsville Brook, Fließgewässer in Rhode Island